In der Rugby-Bundesliga 2014/15 spielten 21 Mannschaften in vier regionalen Gruppen. Die Saison startete am 30. August 2014 und endete mit der deutschen Meisterschaft am 16. Mai 2015. Die reguläre Saison endete am 29. April 2015. Eine Woche später begannen die KO-Runden in der Meisterrunde, DRV-Pokal und Liga-Pokal.

Am 16. Mai 2015 gewann der Heidelberger RK im Finale gegen den TV Pforzheim 1834.

Übersicht 

Die Saison 2014/15 wurde zum dritten und letzten Mal in einem neuen Ligasystem gespielt.

Die erste Phase, die regionale Vorrunde, endete am 12. Oktober 2014. Im Anschluss begann die Qualifikationsphase in den drei Pokalen Meisterrunde, DRV-Pokal und Liga-Pokal. Die besten drei Teams der 1. Bundesliga aus jeder regionalen Gruppe qualifizierten sich direkt für die Meisterrunde. Die letzten der 1. Bundesliga und die besten zwei der 2. Bundesliga qualifizierten sich für den DRV-Pokal. Für die Viert- und Fünftplatzierten der 1. Bundesliga entschied eine Relegationsrunde über die Teilnahme an Meisterrunde oder DRV-Pokal.

In der zweiten Phase spielte nicht mehr jede regionale Gruppe für sich, sondern Nord und Ost gingen in eine Staffel und Süd und West in eine zweite Staffel. In der zweiten Phase wurde nach dem "Jeder-gegen-Jeden"-Prinzip gespielt, wobei Ergebnisse von Teams die in der Vorrunde schon gegeneinander gespielt haben übernommen wurden. Die ersten zwei in der Meisterrunde standen direkt im Viertelfinale der KO-Phase, während die Dritt- bis Sechstplatzierten im Achtelfinale einstiegen. Die Plätze sieben und acht schieden aus.

Regionale Vorrunde 
Legende:

Nord

Ost 

 Der SG Siemensstadt/Grizzlies wurde 4 Punkte wegen mangelnder Jugendarbeit abgezogen.

Süd 

 Dem TV Pforzheim 1834 wurden 2 Punkte wegen mangelnder Jugendarbeit abgezogen.
 Dem Heidelberger TV wurden 4 Punkte wegen mangelnder Jugendarbeit abgezogen.

West

Relegation zur Meisterrunde

Meisterrunde

Qualifikationsphase 
Legende:

Nord/Ost 

 Die SG Siemensstadt/Grizzlies wurde nach wiederholten Spielabsagen ausgeschlossen.

Süd/West

KO-Phase 
Am 16. Mai 2015 wurde der Heidelberger RK zum elften Mal Deutscher Meister.

Weblinks 
 rugbyweb.de Archiv

Einzelnachweise 

2014/15
Rugby 2014
Rugby 2015